BiH
 Jošavka (rijeka), rijeka
 Jošavka Donja, naselje
 Jošavka Gornja, naselje